Roberson ist der Familienname folgender Personen:

 André Roberson (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler
 Anthony Roberson (* 1983), amerikanischer Basketballspieler
 Bo Roberson (1935–2001), US-amerikanischer Weitspringer und American-Football-Spieler
 Chris Roberson (* 1970), US-amerikanischer Comicautor
 Eric Roberson (* 1986), US-amerikanischer Tennisspieler
 Jennifer Roberson (* 1953), US-amerikanische Fantasyautorin
 LaTavia Roberson (* 1981), US-amerikanische Sängerin
 Mike Roberson (* 1956), US-amerikanischer Sprinter